Koorchaloma är ett släkte av svampar. Koorchaloma ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Koorchaloma